Regierung Fälldin steht für folgende Regierungen in Schweden:

 Regierung Fälldin I (1976 bis 1978)
 Regierung Fälldin II (1979 bis 1981)
 Regierung Fälldin III (1981 bis 1982)